Lac du Mâle peut se référer à:

Toponymes

Lac Chaton Mâle, Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), Québec. Coordonnées: 46° 59' 07" N; 74° 53' 36" O.
Lac de l’Élan Mâle, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées: 46° 57' 41" N; 78° 41' 24" O.
Lac Gros Mâle, Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 49° 21' 34" N; 73° 13' 22" O.
Lac du Gros Mâle, Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 49° 24' 52" N; 72° 49' 22" O.
Lac du Gros Mâle, Saint-Thomas-Didyme (municipalité), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 56' 39" N; 72° 50' 01" O.
Lac du Gros Mâle, Rivière-Mistassini (territoire non organisé), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 49° 11' 18" N; 72° 55' 40" O.
Lac Mâle, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 47° 59' 11" N; 73° 33' 59" O.
Lac du Mâle, Lac-Édouard (municipalité), Mauricie, Québec. Coordonnées: 47° 42' 04" N; 72° 11' 17" O.
Lac du Mâle, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 47° 20' 55" N; 73° 00' 04" O.
Lac du Mâle, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 48' 02" N; 70° 26' 23" O.
Lac du Mâle, Lac-De La Bidière (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), Québec. Coordonnées: 47° 05' 43" N; 74° 36' 24" O.
Lac du Mâle, Rivière-de-la-Savane (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, Québec. Coordonnées: 46° 56' 37" N; 73° 21' 19" O.
Lac du Mâle, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 49' 00" N; 70° 49' 15" O.
Lac du Mâle, Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées: 48° 10' 45" N; 75° 32' 52" O.
Lac du Mâle, Lac-Lapeyrère (territoire non organisé), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées: 47° 15' 56" N; 72° 28' 49" O.
Lac du Mâle, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 11' 42" N; 72° 48' 14" O.
Lac du Mâle, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 40' 15" N; 73° 10' 29" O.
Lac du Mâle, Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 58' 12" N; 71° 32' 50" O.
Lac du Mâle, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 47° 41' 04" N; 73° 26' 16" O.
Lac du Mâle, Lac-Matawin (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, Québec. Coordonnées: 46° 58' 07" N; 74° 22' 49".
Lac du Mâle (réservoir Gouin), partie du réservoir Gouin, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 48° 35' 07" N; 75° 08' 24" O.
Petit lac du Mâle (baie), La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 48° 31' 00" N; 75° 16' 58" O.
Lac Male Otter, partie de réservoir, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, Québec. Coordonnées: 54° 06' 53" N; 70° 07' 00" O